Яблочный — название населённых пунктов в России:

Яблочный — деревня в Благовещенском районе Башкортостана.
Яблочный — хутор в Иловлинском районе Волгоградской области.
Яблочный — хутор в Острогожском районе Воронежской области.
Яблочный — хутор в Дубовском районе Ростовской области.
Яблочный — посёлок в Лысогорском районе Саратовской области.
Яблочный — название, которое носило село Яблочное Холмского района Сахалинской области в 1947—2004 годах.

См. также 
 Яблочный пирог
 Яблочный резак
 Яблочный мартини
 Яблочный Спас
 Яблочный уксус
 Яблочный хрен